

Гайдук 
 Гайдук — повстанець-партизан на Балканах та в Угорщині під час Османського правління.
 Гайдук (охоронець) — тілоохоронець аристократії; солдат придворної охорони.
 Гайдук — виїзний лакей, слуга в багатому поміщицькому домі; слуга.
 «Гайдук» (1540 р.) — танець, найдавніший інструментальний твір музики українського бароко.
 «Гайдук» — футбольний клуб із м. Спліт (Хорватія).

Населені пункти 
 Гайдук (Краснодарський край) — село у Росії, підпорядковане адміністрації міста Новоросійськ.

Кораблі 
 «Гайдук-21» — український проєкт корвета, подальший розвиток проєкту 1124М «Альбатрос» 2002 року
 «Гайдук-М» — український проєкт корвета, подальший розвиток проєкту «Гайдук-21» 2012 року з відмовою від російських комплектуючих

Прізвище 

 Гайдук — польське, українське та білоруське прізвище.
 Гайдук Анатолій Олексійович (1926—1982) — тренер з бадмінтону, заслужений тренер УРСР, один із засновників бадмінтону в Україні, тренер збірної команди Радянського Союзу з бадмінтону.
 Гайдук Андрій Васильович ( 1972) — радянський та український футболіст і футзаліст, грав на позиції воротаря.
 Гайдук Василь Михайлович ( 1938) — хоровий диригент, композитор, педагог.
 Гайдук Віктор Іванович (1945—2000) — віолончеліст.
 Гайдук Віктор Кирилович (1926—1992) — український живописець.
 Гайдук Віталій Анатолійович ( 1957) — український підприємець та політик.
 Гайдук Дмитро Олександрович ( 1964) — український письменник («Растаманські казки»).
 Гайдук Зінаїда Кирилівна (1937—2012) — український живописець і поетеса.
 Гайдук Іван Іларіонович (1923—1985) — радянський військовик, учасник Другої світової війни. Повний кавалер ордена Слави, позбавлений нагород.
 Гайдук Іван Михайлович (1923—2004) — український живописець.
 Гайдук Ілля Віталійович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гайдук Марко Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Гайдук Микола (1933—1998) — білоруський письменник, журналіст, краєзнавець, педагог.
 Гайдук Микола Васильович ( 1947) — український художник.
 Гайдук Микола Миколайович (1974—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гайдук Мирослав Іванович (1920—1945) — український віськовик, військовий референт Буковинського окружного проводу ОУН, один з організаторів Буковинського куреня УПА.
 Гайдук Ніна Михайлівна — кандидат педагогічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі освіти.
 Гайдук Олег Васильович ( 1965) — український зв'язківець, керівник вищої ланки, державний службовець, почесний зв'язківець України.
 Гайдук Олександр Володимирович ( 1972) — радянський та український футболіст, виступав на позиції нападника та півзахисника.
 Гайдук Роман Володимирович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гайдук Сергій Анатолійович ( 1963) — віцер-адмірал, командувач ВМС України (2014—2016)
 Гайдук Степан Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гайдук Тарас Степанович (1981—2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гайдук Юрій Антонович — член Донецької обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз осіб з інвалідністю України», відзначений орденом «За заслуги» III ступеня.

Див. також 
 Гайдукевич
 Гайдуков

Примітки

Джерела 
 
 Гайдуки  //

Посилання 
 

Українські прізвища
Прізвища на -ук